Church of the Resurrection ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Church of the Resurrection (Kew Gardens, Borough of Queens, New York), NRHP-ID 03000090
 Church of the Resurrection (Little Switzerland, North Carolina), NRHP-ID 99000272

Siehe auch:
 Holy Resurrection Church
 Auferstehungskirche